Tav (letter)
 Treno Alta Velocità, een Italiaanse SPV
 t.a.v. Ten aanzien van (afkorting)
 t.a.v. Ter attentie van (afkorting)